Primera División 1963 (Chili)
 Primera División 1963 (Argentinië)
 Primera División 1963 (Uruguay)
 Primera División 1963 (Paraguay)
 Primera División 1962/63 - Spanje